Alberto Zuliani – statistico italiano
 Claudio Zuliani – giornalista italiano
 Cristiano Zuliani – politico italiano
 Ermacora Zuliani – militare italiano
 Gaetano Zuliani – patriota italiano
 Guido Zuliani – calciatore italiano
 Icilio Zuliani – calciatore italiano
 Maria Zuliani – calciatrice italiana
 Mauro Zuliani – atleta italiano

Pagine correlate 
 Zulian (disambigua)